Cavitaves é um clado de aves que reúne a ordem Trogoniformes e o clado Picocoraciae. O nome refere-se ao fato de a maioria deles construir seus ninhos em cavidades.

Neognatas